Turneul de tenis de la Roland Garros din 2013 a fost un turneu de tenis de nivel Grand Slam care s-a jucat în aer liber pe terenuri de zgură, la Stade Roland Garros, Paris, în perioada 26 mai – 9 iunie 2013. A fost cea de-a 117-a ediție a Openului Francez și al doilea turneu de Grand Slam al anului.

Câștigători
La simplu masculin, jucătorul spaniol Rafael Nadal a câștigat al optulea titlu record, devenind primul jucător care a câștigat de opt ori un Grand Slam. Per total, acestă victorie a reprezentat cel de-al 12 titlu de Grand Slam, ceea ce l-a mutat pe locul trei în recordurile istorice, după Federer (17) și Sampras (14). 

Serena Williams a câștigat proba de simplu feminin. A fost al doilea titlu de Grand Slam de la Paris (primul în 2002) și al 16-lea trofeu din carieră la această categorie de tenis. 

Perechea aflată pe locul 1, formată din gemenii americani Bob și Mike Bryan, a câștigat la dublu masculin. După triumful din 2003, ei au câștigat al doilea titlu de la Paris și al patrusprezecelea la general la dublu de Grand Slam masculin. 

Perechea cap de serie nr.4, formată din rusoaicele Ekaterina Makarova și Elena Vesnina, a dominat la dublu feminin. Ambele campioane au câștigat pentru prima dată un titlu de Grand Slam la dublu feminin. 

Perechea cehă, formată din Lucie Hradecká și František Čermák, a câștigat pentru prima dată competiția de dublu mixt. Ambii au câștigat primul lor titlu de Grand Slam la mixt.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani
Premiile totale ale Openului francez pentru 2013 au fost majorate cu peste trei milioane de euro, la 22 de milioane de euro (28,77 milioane de dolari). Câștigătorii titlurilor de simplu masculin și feminin primesc fiecare câte 1,5 milioane de euro, în creștere cu 250.000 de euro față de anul trecut. Mișcarea a făcut parte din planurile de a crește suma totală a premiilor cu încă 10 milioane de euro, până la 32 de milioane de euro până în anul 2016. În comparație, premiile de la US Open vor ajunge la 33,6 milioane de dolari în acest an și vor crește la 50 de milioane de dolari până în 2017, în timp ce premiile de la Wimbledon au fost de peste 16 milioane de lire sterline (24,61 milioane USD) în 2012. În sezonul 2013, premiile în bani ale French Open sunt cele mai mici dintre cele patru turnee de Grand Slam, comparativ cu 30 de milioane de dolari la Australian Open, 34 de milioane de dolari la Wimbledon și 32 de milioane de dolari la US Open.

Note

Legături externe
 Roland Garros

2013
2013 în tenis